Sao Rico är ett fiktivt land i Hergés seriealbum om Tintin. Härifrån utgår den konkurrerande expeditionen till meteoriten i Norra ishavet i albumet Den mystiska stjärnan. Sao Ricos flagga är helröd med en fyrarmad svart stjärna i mitten. 

Affärsmannen Bohlwinkel härstammar från Sao Rico.

Källor

Fiktiva platser i Tintins äventyr